Et tall ship (engelsk "højt skib") er en nyere betegnelse for et stort, traditionelt rigget sejlskib, der i nutiden typisk vil være en windjammer (f.eks. en af skibstyperne topsejlsskonnert, brigantine, brig eller bark, men som f.eks. også kan være en klipper. Udtrykket tall ship er især kommet i udstrakt brug fra midten af det 20.århundrede i forbindelse med kapsejladserne The Tall Ships' Races for skoleskibe, hvorimod det ikke blev almindeligt brugt om sådanne skibe, da de var normen.

Den traditionelle rigning på et tall ship kan omfatte både råsejl og gaffelsejl med selvstændig mærsstang og mærssejl. Den er i almindelighed noget mere kompleks end en moderne rigning, hvor nyere materialer som aluminum, stål eller kulfiber har gjort det muligt at udforme højere og lettere master, som bærer færre, men større og lettere håndterbare sejl. De fleste mindre sejlskibe benytter nu bermudasejl. Denne sejltype blev udviklet på Bermuda i det 17. århundrede og blev brugt på områdets småskibe, bermudaslupperne, men blev ikke almindeligt benyttet andre steder før det 20. århundrede.

Med henblik på kapsejladserne The Tall Ships' Races har Sail Training International (STI) defineret et tall ship som ethvert sejlskib med mere end 9,14 m vandlinje, hvor mindst halvdelen af besætningen er mellem 15 og 25 år. Denne definition inkluderer imidlertid mange moderne kapsejladsbåde, som sejler i et selvstændigt klassement, hvorfor de egentlige tall ships kan siges at være dem, som hører til klasse "B" eller derover, dvs. (forenagter-riggede skibe med en længde mellem 30,48 meter (100 feet) og 48,77 m (160 feet) samt alle skibe med råsejl.

International Sail Training Association, tall ships af klasse A 
Den følgende (sorterbare) liste omfatter tall ships i alfabetisk orden. International Sail Training Association klassificerer sin klasse A som "Alle skibe med råsejl og med mere end 36,6 meters længde overalt (LOA) samt forenagter-riggede skibe på 48,8 m (LOA) eller mere."

Galleri

Se også

Kilder

Litteratur 
 American Sail Training Association; Sail Tall Ships! (American Sail Training Association; 16th edition, 2005 )
 Thad Koza; Tall Ships: A Fleet for the 21st Century (Tide-Mark Press; 3rd edition, 2002; )

Eksterne henvisninger 
 Tall Ships' Regatta 2008 
 Bermuda Sloop Foundation
 Tall ship-billeder  udgivet på Usenet med søgefunktion.
 Tall ship-billeder  til personlig og kommercielt brug.
 Tall Ships Gallery – Fotografier af tall ships, taget af fotografen Richard Sibley.

Skibstyper